Топку има више значења:

 Топку (Текал де Венегас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Топку (Тинум), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику